Die Football League Second Division 2000/01 war die neunte Saison der Football League Second Division als dritthöchste englische Fußballliga und 74. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde der FC Millwall und daneben stiegen das zweitplatzierte Rotherham United sowie nach Play-off-Erfolgen gegen Stoke City und FC Reading der viertplatzierte FC Walsall in die Football League First Division auf.

Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 2001/02 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Huddersfield Town, Queens Park Rangers und Tranmere Rovers die Plätze ein. Aus der Second Division mussten Bristol Rovers, Luton Town, Swansea City und Oxford United absteigen. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 2001/02 der Viertligameister Brighton & Hove Albion, die dahinter rangierenden Cardiff City und FC Chesterfield sowie der Play-off-Sieger FC Blackpool die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der First Division

Torschützenliste

Weblinks 
 England 2000-01 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

2000/01
Fußballsaison 2000/01